Суэцкий канал
 Суэцкий перешеек между Африкой и Азией
 Суэцкий залив в северной части Красного моря
 Суэцкий кризис